El término Description de l'Égypte puede hacer referencia a:

 La Description de l'Égypte, la monumental obra colaborativa editada entre 1809 y 1829 sobre el antiguo y moderno Egipto, así como su historia natural, por orden de Napoleón Bonaparte, por los investigadores y científicos miembros de la "Commission des Sciences et Arts d'Égypte" que formaron parte de la Campaña de Egipto entre 1798 y 1801. 
 Description de l'Égypte ... Histoire Naturelle, un libro ilustrado con descripciones botánicas que fue escrito por el médico y botánico francés Alire Raffeneau Delile en 1831.

Egiptología